Чемпионат Люксембурга по футболу 1962/1963 — 49-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1962/1963
Люксембург
Люксембург
1962 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 1963 году